Leskovec (mađarski Kismagyaród) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Štrigova, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 112 stanovnika te 48 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji